TMB puede estar haciendo referencia a:

 Transportes Metropolitanos de Barcelona
 Tratamiento mecánico biológico de residuos.
 Tren Metropolitano Belgrano.
 Tour du Mont Blanc

Siglas